Le Nom de la rose (roman), roman d'Umberto Eco, publié en 1980 ;
 Le Nom de la rose (film), film sorti en 1986, adaptation du précédent ;
 Au nom de la rose, chanson de Moos sortie en 1999.